Вади́м Рабино́вич: Рабинович, Вадим Зиновьевич (род. 1953) — украинский политик и предприниматель.
 Рабинович, Вадим Львович (1935—2013) — советский и российский поэт и переводчик, философ, культуролог, историк науки.